Furttenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Furttenbach (Joseph Furttenbach der Ältere; 1591–1667), deutscher Architekt, Mathematiker, Mechaniker und Chronist

Siehe auch:
 Christin Furtenbacher (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Furtenbach